Milford puede referirse a:

Lugares 
Estados Unidos
 Milford (California)
 Milford (Connecticut)
 Milford (Delaware)
 Milford (Illinois)
 Milford (Indiana)
 Milford (Iowa)
 Milford (Kansas)
 Milford (Maine)
 Milford (condado de Penobscot, Maine)
 Milford Mill (Maryland)	
 Milford (Massachusetts)
 Milford (condado de Worcester, Massachusetts)
 Milford (Misuri)
 Milford (Míchigan)
 Milford (Nebraska)
 Milford (Nueva Jersey)
 Milford (Nueva York)
 Milford (villa)
 Milford (Nuevo Hampshire)
 Milford (condado de Hillsborough, Nuevo Hampshire)
 Milford (Ohio)
 Milford Center (Ohio)
 Milford (Pensilvania)
 Milford (condado de Pike, Pensilvania)
 Milford Square, Pensilvania
 Milford (Texas)
 Milford (Utah)
 Milford (Wisconsin)

En otros países
 Milford, Derbyshire (Inglaterra)
 Milford Haven, Gales.
 Milford Sound, Nueva Zelanda.

Personas 
 Charles Milford Bergstresser, periodista estadounidense.